Strabeek (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Valkenburg aan de Geul, Nederland
 Strabeek (beek), een beek in de gemeente Valkenburg aan de Geul